Ли Ын Гён (, р.15 июля 1972) — южнокорейская спортсменка, стрелок из лука, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Биография 
Родилась в 1972 году. В 1991 году стала чемпионкой мира в составе команды, а в личном первенстве завоевала серебряную медаль. В 1992 году завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Барселоне в составе команды, а в личном первенстве была 14-й. На чемпионате мира 1993 года вновь завоевала золотую медаль в составе команды. В 1999 году стала чемпионкой мира в личном первенстве.

Ссылки 
 

Стрелки из лука Республики Корея
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 1992 года
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по стрельбе из лука